Association kan syfta på:

 Association – en mindre stat i union med en större, se Associerad stat
 Association (kemi) – inom kemin för att beskriva sammansättningen mellan atomer eller mellan till exempel substrat och enzymer
 Association (matematik) – inom matematik, då en funktion associerar ett element i definitionsmängden med ett (eller flera om funktionen är flervärd) element i värdemängden
 Association (medicin) – en kombination av missbildningar som inte utgör ett känt syndrom
 Association (psykologi) – inom psykologin för att beskriva något i minnet eller fantasin som är kopplad till en sak, händelse eller person
 Associationsrätt – den del av juridiken som rör associationer, som är sammanslutningar av juridiska och/eller fysiska personer samt enkla bolag
 The Association –  en amerikansk popgrupp från Los Angeles som bildades 1965